

Accezioni comuni
Mazza – arma di legno simile alla clava
Mazza – arma bianca di origine germanica
Mazza – attrezzo simile ad un grande martello utilizzato in molti ambiti (es. da fabbri e maniscalchi per battere il ferro)
Mazza cerimoniale – bastone decorato che simboleggia l'autorità di una istituzione
Mazza di Ercole – manufatto tipico del periodo dell'impero romano e delle invasioni barbariche
Mazza da baseball – bastone utilizzato nel gioco del baseball
Mazza ferrata – arma medievale costituita da una mazza di legno con chiodi o aculei all'estremità
Mazzafrusto – arma medievale costituita da un bastone alla cui estremità è incatenata una palla di ferro chiodata
Mazza di tamburo – nome comune del fungo Macrolepiota procera
Mazza – altro nome con cui sono riconosciuti i bastoni da passeggio

Persone

Altro 
Mazza – cognome italiano
Mazza d'armi – figura dell'Araldica
Stadio Paolo Mazza – impianto sportivo della città di Ferrara
Collegio universitario don Nicola Mazza – collegio universitario di merito con sede a Padova

en:Mazza